Абре́у — испанская () и португальская () фамилия. Известные носители:

 Абреу, Антониу ди (1480—1514) — португальский мореплаватель и штурман XVI века.
 Абреу, Глауселиу (род. 1978) — бразильский боксёр.
 Абреу, Жозе де (род. 1946) — бразильский актёр.
 Абреу, Жуан (род. 1996) — швейцарский футболист.
 Абреу, Зекинья ди (1880—1935) — бразильский композитор и музыкант .
 Абреу, Казимиру ди (1839—1860) — бразильский поэт, прозаик и драматург, адепт движения ультра-романтизма.
 Абреу, Клаудия (род. 1970) — бразильская актриса.
 
 Абреу, Марсиу (род. 1980) — португальский футболист.
 Абреу, Себастьян (род. 1976) — уругвайский футболист.
 Абреу, Хосе Антонио (1939—2018) — венесуэльский музыкальный педагог.
 Абреу, Хулио (1954—2022) — парагвайский пловец, участник летних Олимпийских играх 1976 года.
 Капистрану ди Абреу, Жуан (1853—1927) — бразильский историк.

См. также 
 Абреу (Абреви) — село в Ленингорском районе Южной Осетии.